Strada statale 54 – strada statale polacca
 Strada statale 54 del Friuli